Al-Hashimiyya fou el nom de la primera capital abbàssida abans de Bagdad i que no correspon a una ciutat concreta sinó a qualsevol lloc on s'establia la cort.

Al-Saffah va viure a Kufa i la va deixar ràpidament per un lloc al costat de Kasr Ibn Hubayra que fou conegut llavors com al-Hashimiyya. Va abandonar el seu projecte d'establir la capital quan la població va conservar el nom de Kasr Ibn Hubayra (Ibn Hubayra fou el darrer governador omeia de l'Iraq, de nom complet Yazid ibn Úmar ibn Hubayra) en lloc d'al-Hashimiyya. El 752 al-Saffah es va establir al costat d'al-Anbar (la persa Firuz Sabur), però va morir el 754 sense acabar la construcció de la que havia de ser al-Hashimiyya.

Al-Mansur, el nou califa, es va establir al costat mateix de Kufa o al-Kufa, lloc anomenat Madinat Ibn Hubayra (que cal no confondre amb Kasr Ibn Hunayra que estava entre Kufa i Bagdad). Després d'una revolta de palau, al-Mansur va iniciar un viatge en el qual va decidir fundar Bagdad el 763. Una vegada transferits els serveis administratius el nom Bagdad va esdevenir corrent i es va renunciar al d'al-Hashimiyya.

En l'actualitat, una vila de la moderna Jordània duu aquest nom.

Bibliografia 
 J. Lassner, Some speculative thoughts on the search for an Abbasid capital, 1965

Enllaços externs 
 AL-HASHEMIA 

Geografia històrica de l'Iraq
Califat Abbàssida